

Herby 
 Syrokomla – polski herb szlachecki.

Osoby 

 Władysław Syrokomla – polski poeta.
 Jerzy Syrokomla-Syrokomski – oficer wojska polskiego.

Rody szlacheckie 

 Grocholscy herbu Syrokomla.

Inne